Georgrafie
 Zuid-Afrikaansche Republiek (1852–1877 en 1881–1902), een onafhankelijke Boerenrepubliek in huidig Zuid-Afrika
 Transvaalkolonie (1902-1910), een Britse kolonie in huidig Zuid-Afrika
 Transvaal (provincie) (1910-1994), een voormalige provincie van Zuid-Afrika
 Transvaalbuurt, type buurt in Nederland

Sport
SV Transvaal, voetbalclub uit Paramaribo.
Transvaal Open, voormalig golftoernooi in Zuid-Afrika.

Overig
Transvaal, later omgedoopt tot Heemskerck (schip, 1978)